Roger Adam Raczyński (1889–1945) – polski polityk i dyplomata
 Roger Maurycy Raczyński (1820–1864) – polski działacz polityczny, społeczny oraz publicysta